Horvátország
Tolić falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Tolić falu Mionica községben, a Kolubarai körzetben